

Лейктаун — місто, штат Юта
 Лейктаун — місто, штат Вісконсин